Bournazel kan syfta på:

 Bournazel, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Bournazel, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn